Monsoon – brytyjska sieć sklepów odzieżowych
 Monsoon – singel Tokio Hotel

nl:Moesson